Il gruppo della calcoalumite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della calcoalumite 
 Camerolaite
 Calcoalumite
 Kyrgyzstanite
 Hydrombobomkulite
 Mbobomkulite

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcoalumite